Andrzej Madeyski (1924–2006) –  inżynier balneologii, profesor nadzwyczajny
 Antoni Madeyski (1862–1939) – polski rzeźbiarz i medalier
 Edward Madeyski (1832–1906) – lekarz, publicysta
 Felicjan Madeyski (1890–1940) – podpułkownik broni pancernych Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Jan Marceli Madeyski (1874–1953) – ziemianin, działacz społeczny i gospodarczy
 Jerzy Madeyski (1931–2005) – polski historyk sztuki
 Jerzy Wiktor Madeyski (1872–1939) – polski prawnik, minister w rządzie Przedlitawii, poseł RP w Niemczech (1921-23) 
 Julian Madeyski
 Leon Madeyski
 Marceli Madeyski (1822–1886) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji III i IV kadencji (1872-1882)
 Stanisław Jerzy Madeyski (1841–1910) – prawnik, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Zbigniew Madeyski (1897–1984) – doktor prawa, działacz niepodległościowy i społeczny

Zobacz też 
 Madeyscy herbu Poraj

Przypisy